Andy Murray era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto in finale da Novak Đoković con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-3.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Novak Đoković (campione)
  Andy Murray (finale)
  Roger Federer (ritirato)
  Stan Wawrinka (secondo turno)
  Rafael Nadal (semifinale)
  Kei Nishikori (semifinale)
  Jo-Wilfried Tsonga (terzo turno)
  Tomáš Berdych (quarti di finale)

 David Ferrer (terzo turno)
 Richard Gasquet (terzo turno)
 Milos Raonic (quarti di finale)
 David Goffin (primo turno)
 Gaël Monfils (secondo turno)
 Dominic Thiem (primo turno)
 Roberto Bautista Agut (terzo turno)
 Gilles Simon (terzo turno)

Qualificati 

  Roberto Carballés Baena (primo turno)
  Santiago Giraldo (primo turno)
  Pierre-Hugues Herbert (primo turno)
  Denis Istomin (secondo turno)

 Denis Kudla (secondo turno)
 Lucas Pouille (secondo turno)
 Radek Štěpánek (secondo turno)

Lucky loser 
  Marcel Granollers (secondo turno)

Wildcard 

  Nicolás Almagro (primo turno)
  Pablo Carreño Busta (secondo turno)

 Juan Mónaco (primo turno)
 Fernando Verdasco (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Mutua Madrid Open 2016
ATP World Tour 2016